Světová skupina představovala nejvyšší úroveň Davis Cupu, elitní skupinu, z níž vzešel celkový vítěz soutěže. Účastníci čtvrtfinále si zajistili setrvání v této skupině pro následující ročník. Týmy, které prohrály v úvodním kole, musely podstoupit baráž o udržení ve Světové skupině pro rok 2013.

Obhájce salátové mísy Španělsko se pošesté za posledních deset let probojovalo do finále, v němž hrálo s týmem České republiky. Dějištěm byla pražská O2 arena s kapacitou 13 500 diváků. Hala tak získala světový primát, jako první stadion v historii hostila finále Fed Cupu i Davis Cupu v jedné sezóně.

Vítězem se stala Česká republika ve složení Tomáš Berdych, Radek Štěpánek, Lukáš Rosol, a Ivo Minář. Nehrajícím kapitánem byl Jaroslav Navrátil. Češi ve finále přehráli družstvo Španělska 3:2 na zápasy, když rozhodl až poslední pátý zápas, v němž Štěpánek zdolal Almagra 3:1 na sety.

Účastníci

Nasazení týmů 
  (finále)
  (semifinále)
  (čtvrtfinále)
  (čtvrtfinále)
 ' (vítěz)
  (semifinále)
  (čtvrtfinále)
  (1. kolo)

Pavouk

První kolo

Španělsko vs. Kazachstán

Rakousko vs. Rusko

Kanada vs. Francie

Švýcarsko vs. Spojené státy americké

Česko vs. Itálie

Srbsko vs. Švédsko

Japonsko vs. Chorvatsko

Německo vs. Argentina

Čtvrtfinále

Španělsko vs. Rakousko

Francie vs. Spojené státy americké

Česko vs. Srbsko 

Radek Štěpánek v pátečním dvouhře proti Janku Tipsarevićovi neproměnil v pátém setu tři mečboly a zápas prohrál.

Argentina vs. Chorvatsko

Semifinále

Španělsko vs. Spojené státy americké

Argentina vs. Česko

Finále

Česko vs. Španělsko

Vítěz

Reference 

světová skupina